Strathspey peut désigner :
 Strathspey, une région du Royaume-Uni située aux abords de la vallée de la Spey, en Écosse ;
 le strathspey, une danse et une musique écossaise.